Kamphaeng Saen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 124.715 locuitori și o suprafață de 405,019 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 202 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Pathom